Мехмед Саид-паша (; 1835, Константинополь — 01.03.1914, Константинополь), по прозванию Кючюк («Малый») — турецкий политический деятель, был губернатором на Кипре. В 1873 году состоял в Софии председателем экстраординарного суда, приговорившего к казни Васила Левского, и обнаружил при этом обычные черты турецкого чиновника.

Во время русско-турецкой войны был губернатором Тулчи. Осенью 1877 года получил под команду корпус, хотя до тех пор никогда не был военным. Несмотря на это, он действовал не хуже других генералов и даже нанес русским некоторый вред. После войны был секретарём султана Абдул-Хамида и членом «комиссии реформ», в 1879 году — министром-президентом. Он был в то время противником Англии.

Англофильская партия низвергла его летом 1880 года. В 1882—1885 годах он был великим визирем, потом несколько раз министром иностранных дел. В июне 1895 года назначен великим визирем на место Джевад-паши. В октябре того же года заменён Камилем-пашой и назначен, ненадолго, министром иностранных дел. В бытность его великим визирем на улицах Константинополя (Стамбула) произошла резня армян. Мехмед в это время был уже сторонником Англии.

В декабре 1895 году султан пожелал вновь назначить Мехмеда великим визирем, но тот отказался, ссылаясь на невозможность управлять страной при неограниченности власти султана. Султан назначил его своим советником и приказал переселиться в Ильдиз-киоск. Мехмед, опасаясь этой милости, бежал в здание английского посольства, откуда вышел только через несколько дней, когда султан обязался перед английским послом оставить его в покое.

Председатель Государственного совета (на 1900 г.). Председатель Сената (1913).

Награды 
 Орден Святого Александра Невского (02.12.1900).

Литература 
 Чернов О. А. Дипломатическая деятельность и исторические взгляды Н. В. Чарыкова. Монография. Самара, 2010. ISBN 978-5-8428-0766-6
 Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского (1725—1917). Биобиблиографический словарь в трех томах. Т.3. — М., 2009. — С.871.
 Российский государственный исторический архив. Ф.496, оп. 1, д.889.
 

Политики Турции
Великие визири Османской империи
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)